Etcheverry ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Etcheverry ist ein Familienname mit der Bedeutung „Neues Haus“, abgeleitet von dem baskischen Namen Etxeberri, der aus etxe (Haus) und berri (neu) gebildet ist. Häufige Varianten sind Echeverri und Echeverria.

Namensträger 
 Alberto Etcheverry (1933–2014), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Enrique Etcheverry (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Felipe Etcheverry (* 1996), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Francisco Etcheverry Ferber, uruguayischer Golfspieler 
 Jerónimo Etcheverry (* 1988), australischer Rugby-Union-Spieler
 Jodi Etcheverry (* 1985), kanadische Biathletin
 Marco Etcheverry (* 1970), bolivianischer Fußballspieler
 Robert Etcheverry (1937–2007), französischer Schauspieler
 Rogelio Etcheverry, paraguayischer Fußballspieler 
 Romildo Etcheverry (1906–1967), paraguayischer Fußballspieler 
 Tabaré Etcheverry (1945–1978), uruguayischer Sänger und Komponist
 Tomás Martín Etcheverry (* 1999), argentinischer Tennisspieler

Siehe auch 
 Echeverri

Familienname
Wohnstättenname
Baskischer Personenname